Uraniodid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Uran mit Iod:

 Uran(III)-iodid, UI3
 Uran(IV)-iodid, UI4